

Cinema 
El gringo (Passage West) – film del 1951 diretto da Lewis R. Foster.
El gringo – film del 2012 diretto da Eduardo Rodriguez.

Fumetti 
El Gringo – fumetto italiano dell'Editoriale Corno.

Persone 
 El Gringo – pseudonimo del musicista svizzero Gilbert Favre.

Musica 
 El Gringo – canzone di Luciano Ligabue scritta nel 1987 con gli Orazero e successivamente pubblicata nel 1994 in due versioni, intitolate Gringo ‘91 e Gringo ‘94.